Краснолукский сельский совет — топоним.

Белоруссия 
 Краснолукский сельский совет — входит в состав Чашникского района Витебской области Белоруссии.

Украина 
 Краснолукский сельский совет — входит в состав Антрацитовского района Луганской области Украины.
 Краснолукский сельский совет — входит в состав Гадячского района Полтавской области Украины.
 Краснолукский сельский совет — входит в состав Лановецкого района Тернопольской области Украины.